Cazeaux bezeichnet in der Geographie:

 Cazeaux-de-Larboust, französische Gemeinde im Departement Haute-Garonne
 Île de Cazeaux, Flussinsel im Ästuar der Gironde
 Cazeaux (Luy), rechter Nebenfluss des Luy im Département Landes

Cazeaux als Familienname:

 Amandine Cazeaux (1989-), französische Tennisspielerin
 Cyril Cazeaux (1995-), Rugby-Union-Spieler
 Dominique Cazeaux (1835–1909), französischer Politiker
 Florent Cazeaux (1982-), Rugby-Union-Spieler